Hvidbjerg kan henvise til flere stednavne:

 Hvidbjerg (Oksby Sogn) – en bebyggelse i Oksby Sogn, Varde Kommune
 Hvidbjerg (Skive Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Hvidbjerg Sogn, Skive Kommune
 Hvidbjerg (Struer Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Hvidbjerg Sogn, Struer Kommune
 Hvidbjerg (Vejle Kommune) – en bebyggelse i Gårslev Sogn, Vejle Kommune

Se også:
 Karby-Hvidbjerg-Redsted Kommune - tidligere kommune i Morsø Sønder Herred i Thisted Amt
 Vester Hvidbjerg- Hvidbjerg Sogn (Morsø Kommune)
 Øster Hvidbjerg- Hvidbjerg Sogn (Morsø Kommune)
 Hvidbjerg Sogn i Morsø Kommune